Соревнования по ходьбе на 50 километров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 13 августа в британском Лондоне. Двухкилометровая трасса была проложена на улице Мэлл между Букингемским дворцом и Аркой Адмиралтейства.

Действующим чемпионом мира в ходьбе на 50 километров являлся Матей Тот из Словакии. Он не защищал свой титул в связи с начатым в отношении него допинговым расследованием из-за аномальных показателей биологического паспорта.

Олимпийский чемпион 2012 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира Джаред Таллент из Австралии снялся с соревнований за четыре дня до старта из-за травмы задней поверхности бедра.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Старт заходу на 50 километров у мужчин был дан 13 августа в 7:45 по местному времени. На дистанцию отправились 48 ходоков из 27 стран. Соревнования прошли при солнечной и тёплой погоде (до +23 градусов). С самого старта лидерство захватил рекордсмен мира Йоанн Дини из Франции. По дистанции он наращивал отрыв с каждым километром, не давая соперникам шанса приблизиться к себе. Итоговое преимущество француза над серебряным призёром на финише составило более 8 минут, максимум в истории чемпионатов мира. В 40 лет Дини стал самым возрастным мужчиной, выигравшим чемпионат мира (среди всех дисициплин). Он установил новый рекорд соревнований, превзойдя прежнее достижение Роберта Корженёвского. Результат 3:33.12 стал вторым за всю историю проведения ходьбы на 50 км, лучше — только мировой рекорд самого Дини, установленный в 2014 году на чемпионате Европы. За серебряную медаль в середине дистанции боролась группа из восьми человек. После 36-го километра рывок предприняли два японца, Хирооки Араи и Кай Кобаяси, а поддержать их скорость не смог никто из соперников. В итоге Араи финишировал вторым, а Кобаяси спустя две секунды — третьим.

Примечания

Ссылки 
 

спортивная ходьба